Дурнов (Дурнова) — русская фамилия.

 Дурнов, Абрам Лейбович (1906—1978) — советский инженер-химик, лауреат Сталинской премии.
 Дурнов, Александр Трофимович (1807 — после 1864) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Дурнов, Иван Алексеевич (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Дурнов, Лев Абрамович (1931—2005) — советский и российский детский онколог, академик РАМН, сын А. Л. Дурнова.
 Дурнов, Модест Александрович (1868—1928) — художник.
 Дурнов, Трофим Феодорович (1765—1833) — исторический живописец, академик Императорской Академии художеств.

 Дурнова, Александра Александровна (род. 1981) — российская самбистка и дзюдоистка, призёр чемпионатов России, чемпионка и призёр чемпионатов Европы;

См. также 
 Дурново
 Дурновская
 Дуров